Die Communauté de communes du Sud Gironde ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 23. Dezember 2013 gegründet und umfasst 37 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Mazères.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sud Gironde
Gegründet 2013